У статті подано список других симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Чарльз Айвз: Симфонія № 2
 Л. Бетховен: Симфонія № 2, op. 36
 Леонард Бернстайн: Симфонія № 2 «The Age of Anxiety»
 Йоганес Брамс: Симфонія № 2, op. 73
 Антон Брукнер: Симфонія № 2, 1. Fassung
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 2, Hob I:2
 Антонін Дворжак: Симфонія № 2, op. 4
 Вітольд Лютославський: Симфонія № 2
 Борис Лятошинський: Симфонія № 2
 Густав Малер: Симфонія № 2 «Auferstehung»
 Богуслав Мартіну: Симфонія № 2
 Фелікс Мендельсон: Симфонія № 2, op. 52 «Lobgesang»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 2, KV 17
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 2, op. 40
 Сергій Рахманінов: Симфонія № 2, op. 27
 Лев Ревуцький: Симфонія № 2
 Ян Сібеліус: Симфонія № 2, op. 43
 Валентин Сильвестров : Симфонія № 2
 Петро Чайковський: Симфонія № 2, op. 17 «Українська»
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 2, op. 14
 Франц Шуберт: Симфонія № 2, D 125
 Роберт Шуман: Симфонія № 2, op. 61

2